Сен-Поль-Кап-де-Жу () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 45 км на схід від Тулузи, 35 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 628 осіб у працездатному віці (15-64 років) 449 були активні, 179 — неактивні (показник активності 71,5%, у 1999 році було 67,7%). З 449 активних працювали 393 особи (207 чоловіків та 186 жінок), безробітних було 56 (28 чоловіків та 28 жінок). Серед 179 неактивних 53 особи були учнями чи студентами, 57 — пенсіонерами, 69 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 461 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1087,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Поль-Кап-де-Жу на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн